pica (gedrag), de (al dan niet ziekelijke) neiging om oneetbare dingen op te eten
 pica (typografie), een maat in de typografie
 Pica (Tarapacá), een gemeente in de Chileense regio Tarapacá
 Pica (geslacht), geslacht van eksters
 PICA (bibliotheekautomatisering), Nederlands automatiseringsproject voor bibliotheken
 Perth Institute of Contemporary Arts, West-Australisch instituut voor hedendaagse kunst